Puchar Świata w boksie 1990 (Bombaj)
 Puchar Świata w boksie 1990 (Dublin)
 Puchar Świata w boksie 1990 (Hawana)